Джон Дарси (; между 1271 и 1284 — 30 мая 1347) — английский аристократ, крупный землевладелец из северной части королевства, 1-й барон Дарси из Найта с 1331 года. Занимал должность лорда-юстициария Ирландии в 1323—1344 годах (с перерывами), участвовал в Столетней войне и войнах с Шотландией, был верховным шерифом ряда английских графств.

Биография 
Джон Дарси принадлежал к старинному рыцарскому роду с владениями в Линкольншире и Йоркшире. Он был младшим сыном Роджера Дарси, умершего в 1296 году, и Изабель д’Атон и появился на свет, по разным данным, после 15 июня 1271 или до 1284 года. Джон участвовал в шотландской войне в правление Эдуарда I. В 1306 году он был осуждён королевским судом за незаконные силовые действия, но годом позже получил помилование благодаря заступничеству Эмера де Валенса, 2-го графа Пембрука. До своего назначения в Ирландию Дарси был вассалом Пембрука, но при этом имел разрешение участвовать в турнирах в составе свиты других лордов. В 1317 году он стал комендантом замка Норем на шотландской границе, в 1319—1322 годах благодаря покровительству Пембрука занимал важную должность верховного шерифа Нортумберленда. Некоторые источники называют Джона шерифом Ноттингемшира и Дербишира в те же годы, но это, возможно, ошибка.

Летом 1320 года Дарси заседал в парламенте как рыцарь от Ноттингемшира. В том же году он ездил в Шотландию в качестве посла и вёл переговоры о перемирии. После разгрома мятежа Томаса Ланкастерского в 1322 году король Эдуард II конфисковал земли ряда его сторонников, включая Филиппа и Нормана Дарси (двоюродного брата и двоюродного племянника Джона соответственно); часть этих владений была передана Роджеру. В октябре 1322 года Дарси предположительно сражался с шотландцами при Байланде и вместе с Пембруком спасся бегством в Йорк. В следующем году он принял участие в переговорах с шотландцами о перемирии в Ньюкасле, получил должности верховного шерифа Ланкашира и юстициария Ирландии.

В общей сложности Дарси назначали юстициарием Ирландии три раза. 12 марта 1327 года его сместили как сторонника свергнутого Эдуарда II, но Джон смог завоевать доверие Роджера Мортимера и Изабеллы Французской, фактически правивших Англией в то время. Прослужив меньше года шерифом Йоркшира (между 30 сентября 1327 и 13 августа 1328 года), он снова отправился в Ирландию (21 августа 1328). Двумя годами позже сын Эдуарда II, Эдуард III, взял власть в свои руки и вскоре (27 февраля 1331 года) сместил Дарси. Это не означало опалу: Дарси состоял в комиссии, расследовавшей причастность Томаса Беркли к убийству Эдуарда II и признавшей его невиновным, получал от короля земельные пожалования, а с 1331 года заседал в парламенте как лорд. Официально Джона именовали Johanni Darcy le Cosin, чтобы отличать от других представителей рода. В историографии он считается первым бароном Дарси из Найта.

30 сентября 1332 года Джон стал юстициарием Ирландии в третий раз. Вместе с Уильямом де Бургом, 3-м графом Ольстер, он набирал на острове людей для шотландской войны, но в июне 1333 года де Бург был убит, и Дарси пришлось подавлять начавшиеся после этого волнения. По-видимому, барон участвовал в походе на шотландский Дамбартон в том же году. Перед кампанией 1335 года король приказал Дарси сформировать в Ирландии большое войско: 600 латников, 1500 человек лёгкой конницы, 6 тысяч пехотинцев. Юстициарий собрал только 14 рыцарей-баннеретов, 472 латника, 291 лёгкого конника и 805 пехотинцев; эти силы он переправил в августе 1335 года на 56 кораблях на остров Бьют, там попытался взять замок Ротсей (неизвестно, удалось ли это) и уже в октябре, разграбив Бьют и Арран, вернулся в Дублин.

В 1336 году Дарси стал рыцарем-бакалавром, в 1337—1340 годах занимал должность лорда-стюарда королевского двора, в 1342—1346 — камергера; параллельно до 1344 года он оставался юстициарием Ирландии. В 1342 году сэр Джон присоединился к графу Нортгемптону в экспедиции во Фландрию, после возвращения был констеблем Ноттингемского замка (1343—1344) и Лондонского Тауэра (1345—1346). Барон участвовал ещё в нескольких походах против шотландцев и французов — в частности, сражался при Креси в 1346 году. Именно его король Эдуард III отправил сразу после этой битвы в Англию, чтобы объявить о победе в парламенте. К тому моменту сэру Джону было больше 60 лет. 30 мая 1347 года он умер.

Семья 
Джон Дарси был женат дважды. Его первой женой стала Эммелина Херон, дочь сэра Уильяма Херона из Силкстона и Элис Гастингс; второй женой — Джоан де Бург, дочь Ричарда де Бурга, 2-го графа Ольстера, и Маргарет де Бург, вдова Томаса Фицджеральда, 2-го графа Килдэра. В первом браке родился сын Джон, ставший 2-м бароном Дарси из Найта. Во втором браке родились дочь Элизабет, жена Джеймса Батлера, 2-го графа Ормонда, и сыновья Эймар, Роджер и сэр Уильям.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Бароны Дарси из Найта
Бароны Англии XIV века
Персоналии:Первая война за независимость Шотландии
Персоналии:Вторая война за независимость Шотландии
Участники битвы при Креси
Констебли Тауэра
Главные шерифы Дербишира
Главные шерифы Ланкашира
Главные шерифы Ноттингемшира
Главные шерифы Йоркшира
Рыцари-бакалавры
Рыцари-баннереты Англии
Члены парламента Англии (до 1707)
Джон Дарси, 1-й барон Дарси из Найта